Les tamatias sont avec les barbacous, un des deux groupes d'oiseaux formant la famille des bucconidés, avec 10 genres et 38 espèces.

Liste des genres 
Selon le Congrès ornithologique international, cette appellation inclut les genres et espèces suivants :
 Notharchus  Cabanis & Heine, 1863 (6 espèces)
 Bucco  Brisson, 1760 (4 espèces)
 Nystalus  Cabanis & Heine, 1863 (6 espèces)
 Hypnelus  Cabanis & Heine, 1863 (2 espèces)
 Malacoptila  G.R. Gray, 1841 (7 espèces)
 Micromonacha  Sclater, PL, 1881 (1 espèce)
 Nonnula  Sclater, PL, 1854 (6 espèces)
 Hapaloptila  (Verreaux, J, 1866) (1 espèce)
 Monasa  Vieillot, 1816 (4 espèces)
 Chelidoptera  Gould, 1837 (1 espèce)

Nom d'oiseau ambigu